Gresjnica (makedonska: Grešnica, Грешница) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Makedonski Brod, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Gresjnica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Gresjnica är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Dolno Ḱafe,  meter över havet,  kilometer sydväst om Gresjnica. Närmaste större samhälle är Kičevo,  kilometer väster om Gresjnica. 

Trakten runt Gresjnica består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gresjnica är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Makedonski Brod (kommun)